Název Písečný vrch nese několik kopců:

 1. Písečný vrch (251 m) – leží v Teplicích v okrese Teplice
 2. Písečný vrch (310 m) – leží 1,1 km zsz. od Janova v okrese Děčín
 3. Písečný vrch (Bečov) (318 m) – leží 1,4 km jihozápadně od Milé v okrese Most
 4. Písečný vrch (337 m) – v Děčíně IX - Bynově v okrese Děčín
 5. Písečný vrch (Frýdlantská pahorkantina) (380 m n. m.) – leží 1,7 km od obce Jindřichovice pod Smrkem v okrese Liberec
 6. Písečný vrch (Sedmihoří) (582 m) – leží 2,1 km ssz. od Mířkova v okrese Domažlice
 7. Písečný vrch (616 m) – leží 1,5 km jihovýchodně od vesnice Michalovy Hory v okrese Tachov